14 marca 2010 rozegrano mecz czwartej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2009, HB Tórshavn, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2009, Víkingur Gøta. Po raz drugi w historii Superpuchar otrzymali gracze z Tórshavn.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2010 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych